t1p.de ist ein im deutschen Sprachraum verbreiteter und von Deutschland aus betriebener Kurz-URL-Dienst, welcher auch über die Internetadressen ogy.de, 0cn.de sowie kurzelinks.de nutzbar ist. Der Dienst wurde im Jahr 2011 veröffentlicht und stellt die Aspekte Datenschutz und Datensicherheit in den Vordergrund.
Er wird unter anderem von öffentlichen Stellen, wie dem Auswärtigen Amt, deutschen Botschaften, Polizeibehörden und Presseagenturen genutzt.

Dienstbeschreibung 
Der Kurz-URL-Dienst ermöglicht das Verkürzen langer URLs. Hierbei werden einige optional nutzbare Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel eine Dereferrer-Funktion, angeboten, welche die Privatsphäre der Nutzer schützen sollen.

Über den Dienst verlinkte Internetadressen werden automatisch auf Malware-Befall und mögliche Phishing-Angriffe überprüft. Erkennt der Dienst eine Bedrohung, so werden die Nutzer automatisch vor dieser gewarnt.

Einige von anderen Kurz-URL-Diensten bereitgestellte Funktionen, wie beispielsweise die Bereitstellung von Aufrufstatistiken, stellt der Dienst nicht bereit, da auf die Erhebung der dafür notwendigen Nutzerdaten verzichtet wird.

Datenschutz und Datensicherheit 
Als von Deutschland aus betriebener Dienst unterliegt t1p.de den Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes sowie auch der am 25. Mai 2018 in Kraft getretenen Datenschutz-Grundverordnung. Der Betreiber gibt zudem an, keine Nutzerdaten zu erheben oder auszuwerten.

Der Dienst versucht die Risiken von Kurz-URLs durch die oben genannten und weitere Funktionen zu minimieren. Hierdurch kann laut eigenen Angaben ein höheres Schutzniveau erreicht werden als bei anderen Kurz-URL-Diensten, jedoch bleibt immer ein Restrisiko bestehen, da nur auf bereits bekannte Formen von Internetkriminalität automatisch reagiert werden kann.

Einzelnachweise 

Internetdienstanbieter
Gegründet 2011